kwas α-linolenowy
 kwas γ-linolenowy